Le nom thème (ce nom provient du nom latin thema, provenant d'un mot grec, se traduisant par « ce qui est posé ») est employé dans plusieurs domaines :
 en littérature, un thème est un sujet abordé dans une œuvre littéraire.
 en linguistique, un thème est l'élément d'un énoncé qui est réputé connu par les participants à la communication.
 en grammaire du discours, la progression thématique assure la cohérence d'un texte.
 en linguistique, en particulier en linguistique arabe ou dans des langues indo-européennes comme le sanskrit, un thème (ou schème) est la partie du mot complémentaire à la racine. Par exemple, en arabe, la racine "" KTB (« écrire ») associée au thème *A*a*a (« action réciproque ») donne "" KATaBa (« s’échanger une correspondance »).
 en morphologie, le thème d'une forme est constitué de l'ensemble de son radical suivi de morphèmes grammaticaux (dont la voyelle thématique). Par exemple, la forme verbale latine cantabamus, « nous chantions », a pour thème cantaba-, composé du radical canta- et du suffixe formant des imparfaits, ba- (-mus est la désinence personnelle). Le nom grec λόγος lógos, « parole, discours », s'analyse quant à lui en un radical λόγ- lóg- et la voyelle thématique ο- formant le thème λόγο- lógo-, auquel s'ajoute la désinence de nominatif singulier -ς -s.
 en traductologie, un thème est la traduction d'un texte depuis une langue maternelle vers une langue étrangère (le travail inverse s'appelle la version).
 dans l'Empire byzantin, un thème est un corps d'armée et la circonscription administrative dans laquelle il est stationné.
 en musique, un thème est la ou les phrases de base sur lesquelles les musiciens d'un ensemble de jazz improvisent tour à tour. En musique de films, de séries télévisées ou de jeux vidéo, le thème est le motif principal de tout le film ou d'un de ses éléments en particulier, comme un personnage.
 en peinture, les thèmes renvoient à la description des genres et thèmes récurrents.
 aux échecs, le thème est le motif ou l'idée essentielle d'un problème.
 au cinéma, Le Thème est un film soviétique de Gleb Panfilov, ours d'or au festival de Berlin.
 en informatique, le thème désigne l'apparence graphique de l'interface d'un logiciel.
 en astrologie, le thème est l'interprétation de la carte du ciel à un moment donné.